Internationella öspelen 2011 hölls på Isle of Wight, från den 25 juni till 1 juli 2011.

Medaljutdelning

Källor
Internationella öspelen 2011

2011 i Storbritannien
2011
Sportåret 2011
Isle of Wight